La désignation de Bayer Omicron Cygni (ο Cyg, ο Cygni) est partagée par deux étoiles de la constellation du Cygne :
 Omicron¹ Cygni (31 Cygni)
 Omicron² Cygni (32 Cygni)

Les deux étoiles, Omicron¹ et Omicron² prises ensemble, sont considérées comme une étoile double optique. Elles ne sont pas classées comme étoile binaire car elles ne sont pas liées gravitationnellement, mais comme elles sont proches l'une de l'autre sur le ciel, elles ont été optiquement associées par Johann Bayer. De manière remarquable, les deux étoiles sont des binaires à éclipses de type Algol.

Constellation du Cygne
Homonymie stellaire